BiH:
 Vrhpolje (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most
 Vrhpolje (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica